Der Ausdruck Wellenbrecher bezeichnet
 Wellenbrecher (Wasserbau), Küstenbauten zum Schutz von Häfen und Schiffen (Mole) oder der Küste (z. B. Buhne)
 Wellenbrecher (Architektur), Metallschranken in  Sport- und Versammlungsstätten
 Wellenbrecher (Schiffbau), sollen die Energie und Masse über Deck kommender Wellen umleiten
 Wellenbrecher (Schwimmsport), die zur Abtrennung der Schwimmbahnen in einem Schwimmbecken dienen und die Ausbreitung starker Oberflächenwellen auf benachbarte Bahnen eindämmen
 Wellenbrecher-Lockdown, eine Maßnahme des Infektionsschutzes, siehe Massenquarantäne#Wellenbrecher-Lockdown
 Wilsberg: Wellenbrecher, Folge der Fernsehserie Wilsberg (2020)

Siehe auch:
 Wellenbrechen, bei Wasserwellen der kritische Grad der Wellentransformation